Puente de los Peregrinos puede referirse a:

 En España
 Puente de los Peregrinos, en Canfranc, provincia de Huesca.
 Puente de los Peregrinos, en Molinaseca, provincia de León.
 Puente de los Peregrinos, en Puente la Reina, Navarra.

 En Francia
 Puente de los Peregrinos en Saint-Chély-d'Aubrac.